Esticomitia tiene dos posibles acepciones:
 en teatro, la esticomitia hace referencia a la distribución del diálogo entre dos personajes que hablan "verso a verso", es decir, en frases alternas.
 en poesía, la esticomitia es un fenómeno métrico que consiste en la correspondencia exacta entre las frases y versos de una estrofa, de forma que cada verso sea una frase; se opone al encabalgamiento.